Niemcy:
 Heyen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden

Osoby:
 Roelf Heyen – niemiecki polityk